Гарпалика:
 Гарпалика (растение) () — род растений семейства бобовых.
Гарпалика () — имя двух персонажей древнегреческой мифологии:
 Гарпалика (дочь Гарпалика) — из Фракии.
 Гарпалика (дочь Климена) — из Арголиды.